Toscano peut faire référence à :

Patronyme 
 Alberto Toscano (1948-), un journaliste et écrivain italien,
 Alberto Toscano, un sociologue marxiste britannique,
 Laura Toscano, (1944-2009), une romancière et scénariste italienne,
 Milena Toscano (1984-), une chanteuse et actrice brésilienne, 
 Paul Toscano, un violoniste tzigane,
 Pia Toscano (1988-), une chanteuse américaine et participante à American Idol,
 Salvador Toscano (1872-1947), un réalisateur et producteur de cinéma mexicain;

Culture 
 Le Grand Toscano, une œuvre d'Igor Mitoraj située à La Défense, en France,
 médaille Salvador-Toscano, une récompense cinématographique mexicaine,
 Pecorino Toscano, un fromage italien fait de lait de brebis,
 Toscano, vin de Toscane.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme